Dirty Mind steht für:
 Dirty Mind (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1980
 Dirty Mind (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1980
 Dirty Mind (The-Pipettes-Album), ein Musikalbum von der Band The Pipettes aus dem Jahr 2005
 Dirty Mind (Kurzfilm), ein US-amerikanischer Kurzfilm von Katherine Lindberg aus dem Jahr 2006
 Dirty Mind (Film), ein belgischer Film von Pieter Van Hees aus dem Jahr 2009